Madonna della Stella ist ein Gattungsname und bezeichnet die italienischen Orte

 Madonna della Stella, einen Ortsteil der Gemeinde Broccostella
 Madonna della Stella, einen Ortsteil der Gemeinde Castel San Lorenzo

sowie die Kirchengebäude

 Cappella della Madonna della Stella in Castronuovo di Sant’Andrea (Provinz Potenza)
 Chiesa della Madonna della Stella in Aci Sant’Antonio
 Chiesa della Madonna della Stella in Adelfia
 Chiesa della Madonna della Stella in Fuscaldo
 Chiesa della Madonna della Stella in Paciano
 Chiesa della Madonna della Stella in Pianezza
 Chiesa della Madonna della Stella in Scordia
 Chiesa della Madonna della Stella, Ex-Kirche und heutiges Theater in Spoleto
 Chiesa della Madonna della Stella in Tagliacozzo (Provinz L’Aquila)
 Chiesa della Madonna della Stella in Terlizzi
 Eremo della Madonna della Stella, in Poggiodomo
 Eremo della Madonna della Stella, in Rapolla
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Aliano
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium zwischen Cellatica, Concesio und Gussago.
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Corleto Perticara (Provinz Potenza)
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Ivrea, auch Santuario di Monte Stella di Ivrea genannt.
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Militello in Val di Catania
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Montefalco
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Palagiano (Provinz Tarent)
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Pazzano
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Riardo (Provinz Caserta)
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Rotondi
 Santuario della Madonna della Stella, Sanktuarium in Trana
 Santuario della Madonna Santissima della Stella, Sanktuarium in Rotondi

Madonna della Stella bezeichnet zudem Kunstwerke von

 Amos Cassioli (Chiesa di San Pietro Apostolo in Monteroni d’Arbia)
 Orazio Ferraro (Chiesa di San Cataldo in Erice, Stuckstatue)
 Tommaso de Vigilia (Chiesa di San Domenico del Rosario in Alcamo, Fresko, 1464 entstanden)

Madonna della Stella ist Schutzpatron der Orte

 Armento (Provinz Potenza)
 Pianezza